Mustajärvi est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Markus Mustajärvi (né en 1963), homme politique finlandais
 (né en 1956), chanteur rock finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois